Schnee peut désigner :
 Neige en allemand ;

Patronyme 

 Charles Schnee (1916-1962), scénariste et producteur américain
 Heinrich Schnee (1871-1949), homme politique allemand
 Jicky Schnee, actrice écossaise
 Yoan Schnee (1977-), joueur français de football américain

Voir aussi 
  (français)
  (anglais)
  (espagnol)